Fountain Green peut faire référence à :
 Fountain Green, une localité du comté de Hancock dans l'Illinois,
 Fountain Green (Maryland),
 Fountain Green, une localité du comté de Sanpete dans l'Utah,